Las Piedras (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico
Las Piedras (Uruguay), een stad in Uruguay
Las Piedras (rivier), een rivier in Peru
Las Piedras (stad), een stad in Peru